San Pablo – miasto na Filipinach,
 San Pablo – miasto w Chile,
 San Pablo – stacja metra w Santiago położona w dzielnicy Lo Prado
 San Pablo – miasto w Peru,
 San Pablo – miasto w Kolumbii, w departamencie Bolívar,
 San Pablo – miasto w Kolumbii, w departamencie Nariño,
 San Pablo - miasto w Kostaryce, w prowincji Heredia
 San Pablo – miasto w Gwatemali, w departamencie San Marcos,
 San Pablo – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia,
 San Pablo – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Meksyk,
 San Pablo – stacja kolejowa w miejscowości San Pablo de Buceite, w Hiszpanii,
 San Pablo – miasto w Wenezueli, w stanie Yaracuy,